Warcraft – seria komputerowych gier strategicznych i MMORPG
 Warcraft: Początek – film fabularny bazujący na serii gier
 Warcraft: The Roleplaying Game – gra fabularna wydana w 2003 roku
 Warcraft: The Board Game –  gra planszowa wydana w 2003 roku